Самора () — назва ряду топонімів, а також іспанське прізвище.

Топоніми

Самора — муніципалітет у штаті Арагуа
 Самора — муніципалітет у штаті Міранда

Самора — місто, центр однойменної провінції
 Самора-Чинчипе — провінція на півдні Еквадору
 Самора — річка, притока Сантьяго, басейн Мараньйон — Амазонка

Самора — місто і муніципалітет у провінції Самора
 Самора — провінція в автономному співтоваристві Кастилія-і-Леон

Самора-де-Идальго — місто і муніципалітет у штаті Мічоакан
 Гутієррес-Самора — місто і муніципалітет у штаті Веракрус

Самора — поселення в окрузі Йоло, штат Каліфорнія

Прізвище 

 Альваро Самора (2002) — костариканський футболіст.
 Боббі Самора — англійський футболіст.
 Брунет Самора (1974) — італійський професійний боксер кубинського походження.
 Нісето Алькалья Самора — іспанський політик; ліберал.
 Рікардо Самора — іспанський футболіст і тренер.
 Хесус Хіменес Самора — президент Коста-Рики.
 Хосе Марія Альфаро Самора — голова держави Коста-Рики.

Іспанські прізвища